Трефре́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Ростренен. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22351.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 440 км к западу от Парижа, в 140 км западнее Ренна, в 65 км к юго-западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 559 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 367 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 256 были экономически активными, 111 — неактивными (показатель активности — 69,8 %, в 1999 году было 70,4 %). Из 256 активных работали 238 человек (121 мужчина и 117 женщин), безработных было 18 (10 мужчин и 8 женщин). Среди 111 неактивных 24 человека были учениками или студентами, 55 — пенсионерами, 32 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Луи (XVI век). Исторический памятник с 1926 года
 Крест на кладбище (XVIII век). Исторический памятник с 1926 года
 Гальский мост Св. Екатерины (III век). Исторический памятник с 1964 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор